Бахчисарайский фонтан:

 Бахчисарайский фонтан — фонтан на территории ханского дворца в Бахчисарае.
 «Бахчисарайский фонтан» (1821—1823) — поэма А. С. Пушкина и её адаптации для театра и кино:
 «Бахчисарайский фонтан» — опера композитора А. А. Ильинского.
 «Бахчисарайский фонтан» — балет Б. A. Асафьева
 «Бахчисарайский фонтан» (1909/1910) — немой художественный короткометражный фильм Якова Протазанова.
 «Бахчисарайский фонтан» — картина К. П. Брюллова (1849).